Il doppio del Madrid Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Mary Joe Fernández e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Florencia Labat e Dominique Van Roost hanno battuto in finale 6–3, 6–1 Rachel McQuillan e Nicole Pratt.

Teste di serie
 Debbie Graham /  Kimberly Po (quarti di finale)
 Florencia Labat /  Dominique Van Roost (campionesse)
 Rachel McQuillan /  Nicole Pratt (finale)
 Meike Babel /  Laura Golarsa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Open 1998